Fāryāb kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Faryab (provins),

Iran 

 Fāryāb (kommunhuvudort i Iran), Kerman, 
 Shahrestān-e Fāryāb, kommun, Kerman, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar